Решетиха — топоним в России:

 Решетиха — рабочий посёлок в Володарском районе Нижегородской области;
 Решетиха — нежилая деревня в Ветлужском районе Нижегородской области;
 Решетиха — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Решетиха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Решетиха — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Решетиха — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Решетиха — река в Ярославской области;
 Решетиха — река в Тверской области.